Джозеф (Джо) Хэмилтон ():
 Хэмилтон, Джо (род. 1948) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Хэмилтон, Джо (род. 1977) — игрок в американский футбол и тренер, выступавший на позиции квотербека.
 Хэмилтон, Джо (1929—1991) — американский телевизионный продюсер и актёр.